Jméno a příjmení Jiří Kout má více nositelů:

 Jiří Kout  (* 1937) – český dirigent
 Jiří Kout (mykolog)  (* 1980) – český mykolog, biolog, vysokoškolský pedagog
 Jiří Kout (herec)  (* 1981) – český herec, žurnalista a organizátor architektonických projektů

Související články 
 Kout